

Велике Волково — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Велике Волково — селище, Старицький район, Тверська область